Příjmení Biermann nosí více významných osobností:

 Aenne Biermann (1898–1933) – německá fotografka
 Gottlieb Biermann (1828–1901) – německý učitel a historik
 Otto Biermann (1858–1909) – český pedagog a matematik
 Rudolf Biermann (* 1958) – slovenský filmový producent
 Wolf Biermann (* 1936) – německý písničkář